Die Football League Second Division 1974/75 war die 72. Saison der Football League Second Division als zweithöchste englische Fußballliga. Sie begann am 17. August 1974 und endete am 30. April 1975.

Zweitligameister wurde Manchester United und daneben stiegen auch die zweit- und drittplatzierten Aston Villa und Norwich City in die Football League First Division auf. Für die drei Aufsteiger nahmen in der folgenden Zweitligasaison 1975/76 die drei in der Tabelle unten rangierenden Erstligisten Luton Town, FC Chelsea und Carlisle United die Plätze ein. Aus der Second Division in die Football League Third Division absteigen mussten der FC Millwall, Cardiff City und Sheffield Wednesday. Anstelle der drei Vereine nahmen in der folgenden Spielzeit 1975/76 der Third-Division-Gewinner Blackburn Rovers sowie die dahinter rangierenden Plymouth Argyle und Charlton Athletic die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Weblinks 
 England 1974-75 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

Fußballsaison 1974/75
1974